Die Chinese Taipei Open 2019 im Badminton fanden vom 3. bis zum 8. September 2019 in Taipeh statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
 Chou Tien-chen (Champion)
 Ng Ka Long (1. Runde)
 Sameer Verma (zurückgezogen) 
 Lee Zii Jia (2. Runde)
 Tommy Sugiarto (1. Runde)
 Sitthikom Thammasin (zurückgezogen) 
 Wong Wing Ki (2. Runde)  
 Lee Cheuk Yiu (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Saina Nehwal (zurückgezogen) 
 Michelle Li (Finale)
 Zhang Beiwen (2. Runde)  
 Sung Ji-hyun (Champion)
 Gregoria Mariska Tunjung (Viertelfinale)
 Busanan Ongbumrungpan (zurückgezogen)
 Nitchaon Jindapol (Viertelfinale)
 Kirsty Gilmour (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (Halbfinale)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Viertelfinale)
 Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Champions)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (1. Runde)
 Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (1. Runde)
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (1. Runde)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Halbfinale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale) 
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Finale)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Champions)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Viertelfinale) 
 Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (zurückgezogen)
 Vivian Hoo Kah Mun / Yap Cheng Wen (zurückgezogen)
 Ayako Sakuramoto / Yukiko Takahata (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Halbfinale)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Finale)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (Halbfinale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Champions)
 Nipitphon Puangpuapech / Savitree Amitrapai (Viertelfinale)
 Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (Viertelfinale)
 Tontowi Ahmad / Winny Oktavina Kandow (Viertelfinale)
 Ko Sung-hyun / Eom Hye-won (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite
 Offizielle Webseite

2019
Badmintonwettbewerb in Taipeh
Badminton 2019